Masaya, tűzhányó Nicaraguában
Masaya megye, Nicaragua egyik megyéje
Masaya, település Nicaraguában, Masaya megye székhelye